Rotwild steht für:

 Rothirsch, die Sammelbezeichnung
 Rotwild (Album), Album der Rapperin Fiva (2009)
 Rotwild (Fahrradhersteller), Marke der ADP Engineering GmbH

Siehe auch